Сопки — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Успенская волость».

Расположена в 43 км к юго-востоку от райцентра Великие Луки и в 10 км к северу от волостного центра Успенское.

Население 
Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 11 жителей, на 2010 год — 13 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Федорковской волости.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Великолукского района